El Gran Premi de Qatar de motociclisme de 2019 fou la cursa d'obertura de la temporada 2019 de motociclisme. És un gran premi disputat en llum artificial, ja que es corregué de nit al Circuit internacional de Losail, situat a la ciutat de Doha (Qatar), el cap de setmana del 7 al 10 de març de 2019.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de la MotoGP 

2019
Competicions motociclistes del 2019
2019